Roxton puede hacer referencia a diversos lugares en países anglófonos:

Topónimos

( Quebec)
 Roxton, municipio cantón de Montérégie Este.
 Roxton-Est, población de Montérégie Este.
 Roxton Falls, municipio de pueblo de Montérégie Este.
 Roxton Pond, municipio de Montérégie Este.
 Roxton-Sud, población de Montérégie Este.

Roxton, ciudad del condado de Lamar en  Texas.

Roxton, población de Bedford.